W Polsce
 Kamyk – przysiółek wsi Brzoskwinia w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów
 Kamyk – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Kamyk – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kamyk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Kamyk – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Kamyk – gromada

 Kamyk (711 m) – szczyt w południowej części Gór Bystrzyckich
 Kamyk (287 m) – wzgórze w Częstochowie
 Kamyk (417 m) – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej

 Inne
 Aleksander Kamiński ps. Kamyk – polski harcmistrz, żołnierz AK i Szarych Szeregów
 Kamyk – powieść Joanny Jodełki
 Kamyk – powieść Agaty Miklaszewskiej